Факультет общественной экономики Восточно-Сараевского университета () — структурное подразделение Восточно-Сараевского университета, одного из двух государственных высших учебных заведений Республики Сербской.

История 
Факультет общественной экономики Восточно-Сараевского университета был основан 28 июля 2005 года в Биелине под официальным наименованием «Факультет внешней торговли» после преобразования Высшей школы внешней торговли по решению Народной скупщины Республики Сербской.

Факультет внешней торговли изменил своё название на «Факультет общественной экономики» по решению Совета управляющих Восточно-Сараевского университета от 20 августа 2009 года.

Факультет традиционно отлично сотрудничает с . В числе профессоров факультета экономики Белградского университета, которые преподают на факультете общественной экономики в Биелине, доктора экономических наук  и . Кроме того, многие преподаватели Восточно-Сараевского университета, такие как доцент Мирела Митрашевич, закончили магистратуру и докторантуру экономического факультета Белградского университета.

Деканом факультета общественной экономики является профессор Миладин Йовичич.

Образование 
Первые два года студенты факультета изучают общие дисциплины, в то время как студенты третьего курса выбирают один из трёх учебных курсов:
 Внешняя торговля, налоги и пошлины
 Финансы, банковское дело и страхование
 Бизнес-информатика

Примечания 

Факультеты Восточно-Сараевского университета
2005 год в Сербии
Появились в 2000-е годы в Сербии
Появились в 2005 году в Сербии